В компьютерных сетях сетевым интерфейсом называют:
 Точку соединения между компьютером пользователя и частной или общественной сетью;
 Сетевую карту компьютера;
 Точку соединения коммутируемой телефонной сети общественного пользования и телефона;
 Точку соединения двух сетей между собой.

Некоторые возможные параметры сетевых интерфейсов: сетевой адрес, аппаратный адрес, маска подсети, широковещательный адрес, метрика, MTU.

Кроме этого сетевые интерфейсы могут характеризоваться: 
 Флагами, которые определяют состояния устройства, например такие как: включен ли интерфейс (Up/Down), находится ли он в неразборчивом режиме (promiscuous/nonpromiscuous)
 Аппаратными характеристиками, такими как адрес памяти, номер IRQ, DMA, порт ввода-вывода;
 Статистической информацией, характеризующей различные аспекты работы интерфейса. Например, количество переданных/полученных байтов/пакетов, число переполнений, коллизий и др. с момента создания интерфейса;
 Туннели — для инкапсуляции протокола того же или более низкого уровня в другой протокол;
 Интерфейсы виртуальных сетей (VLAN).

См. также 
 Канальный интерфейс

Примечания 
  Verified source.Сетевой_интерфейс

Архитектура компьютерных сетей
Сетевое оборудование
Сетевые интерфейсы